Cieca dictamo (sin. Passiflora dictamo) je biljka iz porodice Passifloraceae. Raste u Meksiku.

Izvori 

Prodr. 3:324. 1828
Passiflora dictamo na Germplasm Resources Information Network (GRIN) , SAD-ov odjel za poljodjelstvo, služba za poljodjelska istraživanja. Pristupljeno 9. listopada 2010.

Passifloreae